Fern signifie fougère en anglais, d'où son utilisation dans un certain nombre de toponymes. C'est aussi un nom propre.

Personnes

Patronyme 

Fern Hunt (1948-), mathématicienne américain.
Bruno Fern (1960-), poète contemporain français.
Nancy Fern Olivieri, hématologue et une chercheuse canadienne.

Prénom 
Fern Emmett (1896-1946), actrice américaine.

Pseudonyme 

Fanny Fern (1811-1872), chroniqueuse populaire américaine, humoriste, romancière et auteure d'histoires pour enfants.

Toponyme

Fern Bay, banlieue de Port Stephens, en Nouvelle-Galles du Sud.

Col de Fern,  col de montagne situé dans le land du Tyrol.

Fern Acres, census-designated place du comté de Hawaï, dans l'État de Hawaï.
Fern Canyon, canyon dans le Parc d'État de Prairie Creek Redwoods, dans le comté de Humboldt en Californie.
Fern Creek,  cours d'eau qui s'écoule dans le comté de Larimer, au Colorado, et auquel sont liés :
 les chutes Fern, chutes de ce cours d'eau ;
 le lac Fern, lac traversé par ce cours d'eau ;
 le Fern Lake Trail, sentier de randonnée suivant ce cours d'eau.
 Fern Creek Bridge, pont situé dans le comté de Marin, en Californie.
Fern Forest census-designated place du comté de Hawaï, dans l'État de Hawaï.

La villa Strohl Fern, bâtiment de Rome.

Divers 
Fern, ONG européenne dédiée à la protection des forêts et au respect des droits des peuples qui en dépendent.